Le terme Traité de Tien-Tsin (ou Traité de Tientsin), fait référence à plusieurs traités inégaux signés en Chine dans la seconde moitié du  entre différentes puissances colonisatrices et des pays colonisés d'Asie :

 Traité de Tien-Tsin (1858), avec la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis ;
 Accord de Tien-Tsin du , avec la France ;
 Traité de Tien-Tsin (1884) du , avec la France ;
 Traité de Tien-Tsin (1861), entre la Chine, le Royaume de Prusse, et la Confédération germanique ;
 Traité de Tien-Tsin (1885), avec la France.

Tianjin